Созопол може да отнася за:
 български град, виж Созопол
 българска община, виж Община Созопол
 футболен клуб, виж ФК Созопол
 гребен клуб, виж ГК Созопол
 залив в Черно море, виж Созопол (залив)
 руски кораб, виж Сизополь (кораб)
 бивша епархия, виж Созополска епархия